Nisís Koronís kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisís Karonísi, ö, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Nisís Koronís (ö i Grekland), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar